Палимпсе́ст (, от  — опять и  — соскобленный, ):

 Палимпсе́ст — рукопись на пергаменте или папирусе поверх смытого или соскобленного текста.
 Палимпсе́ст — древний кратер на ледяном теле, рельеф которого выровнялся, оставив лишь круглое световое пятно.
 Алкогольный палимпсест — нарушение памяти, характерное для алкоголизма.

См. также 
 Палимпсест Архимеда